Bakchides ()  ist der Name mehrerer antiker Persönlichkeiten:

Bakchides (Feldherr), Vertrauter der Seleukidenkönige Antiochos IV. Epiphanes und Demetrios I. Soter, kämpfte gegen die Makkabäer
Bakchides (Eunuch), Vertrauter Mithridates’ VI. von Pontos, in dessen Auftrag er 71 v. Chr. für die Tötung von zwei Schwestern und zwei Gattinnen seines Herrn sorgte

Siehe auch:
 Bacchides, Komödie des römischen Dichters Plautus